Příjmení Cunningham může označovat následující osoby:

 Alexander Cunningham (1654–1737) – skotský politik, historik a šachový hráč
 Alexander Cunningham (1814–1893) – britský archeolog
 Allan Cunningham (1784–1842) – skotský básník
 Andrew Cunningham (1883–1963) – britský admirál, vrchní velitel námořních sil ve Středomoří v době druhé světové války, od roku 1943 První námořní lord
 Bill Cunningham (* 1950) – americký hudebník
 Brian Cunningham – americký automobilový závodník
 Glenn Cunningham (1909–1988)  – americký běžec
 Imogen Cunninghamová (1883–1976) – tvůrce fotogramů
 J. Cunningham – pseudonym amerického spisovatele Donalda E. Westlakea (1933–2008)
 James B. Cunningham (* 1952) – americký diplomat  
 John Cunningham (1729–1773) – irský básník
 John Cunningham (1885–1962) – britský admirál, vrchní velitel ve Středomoří (1943–1946)
 Kenny Cunningham (* 1985) – kostarický fotbalista
 Leland E. Cunningham (1904–1989)  – americký astronom
 Laurie Cunningham (1956–1989) – fotbalista, první černý hráč v reprezentaci Anglie
 Liam Cunningham (* 1961) – irský filmový herec
 Merce Cunningham (1919–2009) – choreograf
 Michael Cunningham (* 1952) – americký romanopisec
 Phil Cunningham – člen britské skupiny New Order
 Scott Cunningham (1956–1993) – americký spisovatel a wiccan
 Sean S. Cunningham (* 1941) – americký producent, režisér a scenárista
 Vashti Cunninghamová (* 1998) – americká atletka
 Walter Cunningham (1932–2023) – americký astronaut
 Ward Cunningham (* 1949) – americký programátor a vynálezce wiki

jiný význam
 Cunningham (automobil) – automobilová značka
 Cunningham (planetka) – planetka 1754

Anglická příjmení